Agnès d'Aquitània (emperadriu consort) (? - ~1077), esposa de l'emperador Enric III
 Agnès d'Aquitània (reina consort de Castella i Lleó) (? - ~1078), esposa d'Alfons VI de Lleó i Castella
 Agnès d'Aquitània (reina consort d'Aragó i Navarra) (1072 - 1097), esposa de Pere I d'Aragó i Navarra